Критский Институт Технологического Образования () — институт, предоставляющий высшее технологическое образование студентам Греции. Основан в 1983 году и включает в себя следующие школы:
Школа прикладной технологии;
Школа здоровья и благосостояния;
Школа управления и экономики;
Школа сельскохозяйственной технологии.

Также в состав института входят отделы общих наук, иностранных языков и физкультуры. Студенты КИТО в течение 4 лет посещают курсы, включающие лекции и практические работы в лабораториях. Кроме того, они пишут диссертацию перед получением высшего образования.

Инструкция в КИТО включает обучение технологическим предметам целью которых является обучение студентов в квалифицированных, ответственных и компетентных членов общества. С постоянным преподавательским состав 200 человек и приблизительно 10 000 студентов КИТО Ираклиона - процветающее академическое сообщество с обширной библиотекой, студенческими общежитиями, спортивными объектами и поликлиникой.

Язык образования
Язык образования в ИТО Крита является греческим. Дополнительно есть несколько курсов на английском языке.

Ссылки
Official page 
Erasmus Students 

Высшие учебные заведения Ираклиона
Крит